Lebjaschje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

in Kasachstan:

 Lebjaschje (Kasachstan), Dorf im Gebiet Nordkasachstan
 früherer Name des Dorfes (Auls) Aqqu im Gebiet Pawlodar, siehe Aqqu (Pawlodar)

in Russland:

Siedlungen städtischen Typs:
 Lebjaschje (Kirow), in der Oblast Kirow
 Lebjaschje (Kurgan), in der Oblast Kurgan, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Lebjaschje (Leningrad, Lomonossow), in der Oblast Leningrad, Rajon Lomonossow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Lebjaschje (Region Altai, Barnaul), Stadtkreis Barnaul
 Lebjaschje (Region Altai, Jegorjewskoje), im Rajon Jegorjewskoje
 Lebjaschje (Region Altai, Krasnogorskoje), im Rajon Krasnogorskoje
 Lebjaschje (Region Altai, Pawlowsk), im Rajon Pawlowsk
 Lebjaschje (Region Altai, Perwomaiskoje), im Rajon Perwomaiskoje
 in der Oblast Amur:
 Lebjaschje (Amur)
 in der Oblast Astrachan:
 Lebjaschje (Astrachan)
 Lebjaschje (Astrachan)
 in der Region Krasnojarsk:
 Lebjaschje (Krasnojarsk, Krasnoturansk), im Rajon Krasnoturansk
 Lebjaschje (Krasnojarsk, Nischni Ingasch), im Rajon Nischni Ingasch
 in der Oblast Kurgan:
 Lebjaschje (Kurgan, Beloserskoje), im Rajon Beloserskoje
 Lebjaschje (Kurgan, Dalmatowo), im Rajon Dalmatowo
 Lebjaschje (Kurgan, Kurtamysch), im Rajon Kurtamysch
 Lebjaschje (Kurgan, Mischkino), im Rajon Mischkino
 Lebjaschje (Kurgan, Tschastooserje), im Rajon Tschastooserje
 in der Oblast Kursk:
 Lebjaschje (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Lebjaschje (Leningrad, Wyborg), im Rajon Wyborg
 in der Oblast Lipezk:
 Lebjaschje (Lipezk, Dobroje), im Rajon Dobroje
 Lebjaschje (Lipezk, Ismalkowo), im Rajon Ismalkowo
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Lebjaschje (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Lebjaschje (Nowosibirsk, Bolotnoje), im Rajon Bolotnoje
 Lebjaschje (Nowosibirsk, Tatarsk), im Rajon Tatarsk
 in der Oblast Omsk:
 Lebjaschje (Omsk)
 in der Oblast Orjol:
 Lebjaschje (Orjol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Lebjaschje (Swerdlowsk, Kamensk), im Stadtkreis Kamensk
 Lebjaschje (Swerdlowsk, Krasnoufimsk), im Stadtkreis Krasnoufimsk
 Lebjaschje (Swerdlowsk, Tawda), im Stadtkreis Tawda
 in der Oblast Tambow:
 Lebjaschje (Tambow)
 in der Republik Tatarstan:
 Lebjaschje (Tatarstan)
 in der Oblast Tjumen:
 Lebjaschje (Tjumen)
 in der Oblast Tula:
 Lebjaschje (Tula)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Lebjaschje (Uljanowsk)
 in der Oblast Wolgograd:
 Lebjaschje (Wolgograd)
 in der Oblast Woronesch:
 Lebjaschje (Woronesch, Nischnedewizk), im Rajon Nischnedewizk
 Lebjaschje (Woronesch, Ramon), im Rajon Ramon